Frederico Morais (surfista), surfista português.
Frederico Morais (crítico), crítico de arte brasileiro.

Ver também